Арон Джон Бэйнс (; родился 9 декабря 1986 года в Гисборне, Новая Зеландия) — австралийский профессиональный баскетболист, играет на позициях центрового и тяжёлого форварда.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру начинал в 2009 году, выступал за литовский «Летувос Ритас» в чемпионате Литвы и Евролиге.

С осени 2010 года выступал в Германии за команду «Ольденбург».

После одного сезона за «Ольденбург» перешёл в греческий клуб «Икарос».

1 сентября 2010 года Бэйнс подписал контракт со словенским баскетбольным клубом «Олимпия», в котором выступал до января 2013 года.

23 января 2013 года подписал контракт с клубом НБА «Сан-Антонио Спёрс». В своей второй игре за клуб Бэйнс набрал 7 очков, совершил 9 подборов и один блок-шот, а его команда одержала убедительную победу над «Шарлотт Бобкэтс» со счётом 103-78. По ходу сезона «Спёрс» несколько раз отправляли игрока в команду Лиги развития «Остин Торос», а затем возвращали в основную команду. В основе Бэйнс дебютировал в четвёртой игре первого раунда плей-офф против «Лос-Анджелес Лейкерс», а его основной задачей было сдерживать атакующий потенциал Дуайта Ховарда.

26 сентября 2014 года Бэйнс вновь подписал контракт со «Спёрс». 20 декабря 2014 года набрал лучшие в карьере в НБА 16 очков, а также вышел в стартовой пятёрке вместо Тима Данкана, однако его команда проиграла со счётом 93-99 «Даллас Маверикс».

Международная 
Летом 2010 года Бэйнс попал в первую сборную для участия в чемпионате мира 2010 года в Турции. Также Бэйнс выступал за национальную сборную на Олимпиаде в Лондоне. Хотя игрок проводил на площадке всего 12 минут в среднем за игру, он стал пятым в сборной по результативности со следующими результатами: 7,5 очков, 3,3 подбора и 65% точных попаданий с игры.

Достижения 
 Чемпион НБА: 2014

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты Австралии
Баскетболисты Новой Зеландии
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Ольденбург»
Игроки БК «Икарос»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Торос»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Брисбен Буллетс»
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года